Piontek ist der Familienname folgender Personen:

 Anna-Maria Piontek (1921–?), deutsche Politikerin (CDU)
 Ferdinand Piontek (1878–1963), deutscher katholischer Theologe
 Gerhard Piontek (* 1939), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Kaiserslautern
 Hans Piontek (1876–1930), Landeshauptmann der Provinz Oberschlesien
 Hartmut Piontek (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Heinz Piontek (1925–2003), deutscher Schriftsteller
 Isidor Piontek (1890–1939), deutscher Politiker (KPD) 
 Josef Piontek (* 1940), deutscher Fußballtrainer und -spieler
 Klaus Piontek (1935–1998), deutscher Schauspieler
 Leonard Piontek (1913–1967), polnischer Fußballspieler
 Maitreyi D. Piontek (* 1957), Schweizer Autorin und spirituelle Lehrerin
 Manfred Piontek (1934–2008), deutscher Fußballspieler
 Sascha Piontek (* 1973), deutscher Jurist
 Tino Piontek (* 1980) alias Purple Disco Machine, deutscher House-Produzent und DJ
 Werner Piontek (1920–1998), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

Siehe auch:
 Piątek (Begriffsklärung)